Hierba de las heridas puede referirse a:
El nombre común de la planta Achillea millefolium.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.
El nombre común de la planta Peganum harmala.
El nombre común de la planta Prunella laciniata.
El nombre común de la planta '''''Prunella vulgaris.